Astro kan syfta på:

 Astro- – ett prefix i svenska, se Lista över prefix i svenskan
 Astro (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband bildat år 2015 av Fantagio
 Astrokemi – studiet av förekomst av och reaktioner för grundämnen och molekyler i universum
Astrologi – är konsten att av himlakropparnas rörelser och inbördes ställningar dra slutsatser om människors öden
Astro Boy – en tecknad långfilm av IMAGI Studios från 2009
 Astro de Plata (?–), en mexikansk före detta luchador